Dimitri Pätzold ou Dmitri Andreïevitch Petsold - du  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il commence sa carrière professionnelle avec le TSV Erding dans la 2. bundesliga, le deuxième niveau allemand. Il est choisi au quatrième tour en  par les Sharks de San José au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il remporte la DEL 2002 avec l'Adler Mannheim. Un an plus tard, il part alors en Amérique du Nord. Il est assigné dans les ligues mineures par les Sharks. Le , il joue le premier de ses trois matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Sharks chez l'Avalanche du Colorado. Il revient en Europe en 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part à son premier Championnat du monde en 2007. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Kölner Haie jr || Allemagne U20 || 38 ||  ||  ||  ||  || 73 || 2,06 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || EV Duisbourg || Oberliga || 6 ||  ||  ||  || 360 || 17 || 2,83 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || TSV 1862 Erding || 2. Bundesliga || 24 ||  ||  ||  ||  || 89 || 3,88 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || EV Duisbourg || 2. Bundesliga || 6 ||  ||  ||  || 360 || 17 || 2,83 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Kölner Haie || DEL || 7 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,7 || 86,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Adler Mannheim || DEL || 15 ||  ||  ||  || 817 || 35 || 2,57 || 89,4 || 0 || 0 || 2 ||  ||  || 34 || 2 || 3,53 ||  || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Barons de Cleveland || LAH || 27 || 1 || 15 || 0 ||  || 70 || 2,88 || 91,5 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Chiefs de Johnstown || ECHL || 8 || 7 || 0 || 0 || 443 || 20 || 2,71 || 90,8 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 59 || 2 || 2,02 || 93,8 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || Barons de Cleveland || LAH || 41 || 18 || 16 || 5 ||  || 104 || 2,58 || 91,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Barons de Cleveland || LAH || 33 || 10 || 21 || 0 ||  || 124 || 3,97 || 86,9 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Falcons de Fresno || ECHL || 4 || 2 || 2 || 0 || 239 || 8 || 2,01 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH || 24 || 10 || 8 || 3 ||  || 77 || 3,35 || 88,8 ||  || 0 || 4 || 2 || 1 || 256 || 8 || 1,87 ||  || 0 || 2
|-
| 2007-2008 || Sharks de San José || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 44 || 4 || 5,51 || 80 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH || 21 || 7 || 10 || 3 ||  || 56 || 2,84 || 89,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Hannover Scorpions || DEL || 26 || 18 || 7 ||  ||  || 68 || 2,81 ||  || 0 || 0 || 10 || 6 || 4 || 625 || 24 || 2,3 ||  || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || ERC Ingolstadt || DEL || 54 || 30 || 24 ||  ||  || 167 || 3,1 ||  || 2 || 8 || 10 || 5 || 5 || 612 || 31 || 3,04 ||  || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Straubing Tigers || DEL || 43 || 17 || 25 ||  ||  || 121 || 2,86 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Hannover Scorpions || DEL || 48 || 17 || 29 || 0 ||  || 138 || 2,93 ||  || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Hannover Scorpions || DEL || 42 || 21 || 21 || 0 ||  || 107 || 2,59 ||  || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || SERC Wild Wings || DEL || 50 || 17 || 32 || 0 ||  || 163 || 3,31 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || SERC Wild Wings || DEL || 41 || 11 || 28 || 0 ||  || 122 || 3,24 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || SERC Wild Wings || DEL || 28 || 9 || 16 || 0 ||  || 87 || 3,44 || 91 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Straubing Tigers || DEL || 25 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,95 || 89,8 ||  || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Krefeld Pinguine || DEL || 21 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,33 || 90,4 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Straubing Tigers || DEL || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,37 || 92,6 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Krefeld Pinguine || DEL || 39 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,87 || 89,1 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Krefeld Pinguine || DEL || 18 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,71 || 89 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EV Landshut || DEL 2 || 7 || 1  || 6 || 0 ||  ||  || 4,16 || 83,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EV Landshut || DEL2 || 36 || 12 || 20 || 0 ||  ||  || 3,49 || 88,6 ||0  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| EV Landshut || DEL2 ||  ||

Références 

Naissance en février 1983
Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur du EV Duisburg
Joueur du HK Vitiaz
Naissance à Öskemen
Joueur des Krefeld Pinguine